Klepsch ist der Familienname folgender Personen:

 Annekatrin Klepsch (* 1977), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Barbara Klepsch (* 1965), deutsche Politikerin (CDU)
 Egon Klepsch (1930–2010), deutscher Politiker (CDU)
 Gerlinde-Martina Klepsch (* 1924), Bildhauerin
 Johann Klepsch (1894–1968), österreichischer Polizist und SS-Führer
 Michael Klepsch (* 1955), deutscher Diplomat
 Michael Carlo Klepsch (* 1964), deutscher Historiker, Publizist und Kulturpolitiker
 Sabine Klepsch (* 1969), deutsche Juristin
 Walther Klepsch (1890–1979), deutscher Politiker (USPD), MdL Braunschweig
 Winfried Klepsch (* 1956), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Klepsch Group
 Klebsch
 Clebsch